De Mexicaanse deelstaat Baja California Sur bestaat uit vijf gemeentes (telkens wordt eerst de gemeente en dan de hoofdplaats genoemd):
 Comondú - Ciudad Constitución
 Mulegé - Santa Rosalía
 La Paz - La Paz
Los Cabos - San José del Cabo
Loreto - Loreto